Bardo (band), een Britse popgroep
Bardo (boeddhisme), een term uit het Tibetaans boeddhisme
Bardo (Polen), een gemeente in Polen
Bardomuseum, een museum in Tunis
Bardo (gemeente) een gemeente in Polen
Bardo van Mainz, aartsbisschop van Mainz (1031-1051)
Bardo Ellens, een bekende Nederlandse YouTube-ster.
Le Bardo, voorstad van de Tunesische hoofdstad Tunis
Bardo (film), een film uit 2022 van de Mexicaanse regisseur Alejandro González Iñárritu